Авнги, также устаревшее авия, — центральнокушитский язык, на котором говорит  в центральной части региона Годжам на северо-западе Эфиопии.

Лингвогеография и современное положение

Ареал и численность 
На языке авнги говорят в центральной части региона Годжам на северо-западе Эфиопии, а также в зоне Агев-Ави региона Амхара. Несколько авнги-говорящих общин также живут в  региона Бенишангуль-Гумуз.

Социолингвистические сведения 
На авнги идёт обучение в 1—6 классах в зоне Агев-Ави.

Диалекты 
У языка три диалекта: дега, кволла и северный авнги. Результаты последних лингвистических исследований показывают, что северный авнги — отдельный язык.

Письменность 
Алфавит авнги основан на эфиопском письме и включает следующие знаки:

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные звуки 
Гласные звуки языка авнги:

 и  — анаптиксические гласные.

Согласные звуки 
Согласные звуки языка авнги:

Палатальные и велярные согласные в авнги объединяются в одну группу (палато-велярные).  встречается только в начале заимствованных слов.  не встречается в начале слов. /b/ в интервокальной позиции произносится как . /d/ произносится с небольшой ретрофлексией. /ɢ/ и /ɢʷ/ иногда также произносятся как  и , соответственно. /d͡z/ и /d͡ʒ/ часто фонетически реализуются как фрикативы  и , соответственно.

Тоны 
Лингвисты Пальмер и Хецрон различают три тона в авнги: высокий, средний и низкий. Низкий тон встречается только на конце слов, заканчивающихся на гласный а. Нисходящий тон встречается только в последнем слоге.  

Джосвиг считает низкий тон фонетическим вариантом среднего тона, разделяя таким образом только два тона.

Морфология

Имя существительное 
Имя существительное различается по числу и роду, склоняется по падежам. Словоформы образуются при помощи суффиксов.

В авнги 11 падежей: именительный, винительный, дательный, родительный, местный, направительный, исходный, совместный, , звательный и переходный.

Глагол 
В авнги четыре главных времени: несовершённое прошедшее время, несовершённое не-прошедшее время, совершённое прошедшее время и совершённое не-прошедшее время. Существуют также и другие формы, образующиеся при помощи суффиксов.

Глаголы также спрягаются по числам и лицам. В третьем лице единственного числа различаются формы для мужского и женского родов.

Синтаксис 
Базовый порядок слов — SOV (субъект-объект-глагол).

Примечания

Литература 

 

 

Кушитские языки